On trouvera ci-après la  chronologie des alternatives des matadors du  ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1802 

 18 octobre : José Ulloa « Tragabuches ». Ronda (province de Malaga). Parrain, José Romero. Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

 Date inconnue :
  Bartolomé Jiménez. Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Séville en 1791.)
 Antonio de los Santos. « Seconde épée » à Madrid. (Il était « demi-épée » à Séville en 1796, puis « troisième épée » à Madrid en 1800.)

1803 

 Manuel Alonso « El Castellano ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 José Romero. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 Juan de Alcázar « Juan López ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 « Agustín ». Madrid aux côtés de José Romero. Pas de « cession des trastos ».

 Juan Núñez « Sentimientos ». Séville. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1805.)

 José García « El Platero ». Cadix. Parrain, Jerónimo José Candido. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

1805 

 Juan Núñez « Sentimientos ». Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Séville en 1803.)

1814 

 26 mai : Manuel Badén. Madrid aux côtés de « El Castellano ». Pas de cession des trastos.

 20 juin : Francisco Hernández « El Bolero ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 Date inconnue : Alfonso Alarcón « El Pocho ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1815 

 22 mai : Francisco González Díaz « Panchón ». Cordoue. Parrain, José María Inclán. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative cordouane, mais de sa présentation à Madrid le , sans « cession des trastos ».

 9 octobre :  José María Inclán. Madrid. Pas de « cession des trastos ». Il était pourtant déjà considéré comme « matador de toros », puisqu’il avait, le 22 mai précédent, conféré l’alternative à « Panchón ».

1816 

 6 mai :  Antonio Ruíz Serrano « El Sombrerero ». Madrid. Parrain, Jerónimo José Candido ; témoin, Curro Guillén.

1817 

 14 avril : José García « El Platero ». Madrid. Parrain, Jerónimo José Candido. Il avait auparavant pris une alternative à Cadix en 1803 ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de celle madrilène.

1818 

 7 septembre : Antonio María Montero « El Zurdo ». Cadix. Parrain, « El Platero ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de sa présentation à Madrid le 1er octobre suivant.

 1er octobre : Antonio María Montero « El Zurdo ». Madrid, aux côtés de Jerónimo José Candido et de Curro Guillén. Pas de « cession des trastos ». Il avait auparavant pris une alternative à Cadix le 7 septembre précédent ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de sa présentation à Madrid.

1819 

 José Antonio Badén. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 Juan Jiménez « El Morenillo ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1820 

 29 mai : Francisco González Díaz « Panchón ». Madrid, aux côtés de « El Sombrerero » et « El Morenillo ». Pas de « cession des trastos ». Il avait auparavant pris une alternative le  à Cordoue ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative cordouane, mais de sa présentation à Madrid.

1821 

 29 avril : Juan León y López « Leoncillo ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 27 mai : Manuel Lucas. Madrid, aux côtés de « El Bolero » et « Leoncillo ». Pas de « cession des trastos ».

1823 

 20 octobre : Roque Miranda Conde « Rigores ». Madrid. Parrain « El Sombrerero » ; témoin Luis Parra ; taureaux de la ganadería de Manuel Gaviria.

1828 

 16 juin : Manuel Parra. Madrid, aux côtés de « El Sombrerero » et « Panchón » ; taureaux de la ganadería de Zapata y López Torrubio. Pas de « cession des trastos ».

1829 

 25 août : Francisco Ezpeleta. El Puerto de Santa María (province de Cadix). Parrain, Manuel Lucas. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative puertolaña, mais de sa présentation à Madrid le .

 17 décembre : Manuel Romero. Madrid. Pas de cession des trastos.

1831 

 18 avril : Francisco Montes Reina « Paquiro ». Madrid. Parrain « El Morenillo » ; témoin Manuel Romero ; taureaux de la ganadería de Gaviria.

 29 mai : Rafael Pérez de Guzmán. Aranjuez (province de Madrid). Parrain, « Paquiro » ; témoin, « Rigores » ; taureaux de la ganadería de Manuel de la Dehesa y Ángulo.

 17 octobre : José de los Santos. Madrid, au cours d’une corrida au cours de laquelle « Paquiro » avait combattu quatre taureaux en « place complète » et « Noteveas » et José de los Santos en avaient combattu quatre autres en división de plaza. Pas de « cession des trastos ».

1832 

 17 décembre : Noteveas (Pedro Sánchez)  . Madrid. Parrain, « Paquiro ».

1833 

 22 juin : Francisco Ezpeleta et Juan Hidalgo. Madrid. Pas de « cession des trastos ». Francisco Ezpeleta avait pris une alternative le  au El Puerto de Santa María (province de Cadix) ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative puertolaña, mais de sa présentation à Madrid.

1836 

 12 août : Manuel Macias « Cherrime ». Montevideo (Uruguay). Parrain, « Desperdicios ». Alternative non valide en Espagne.

 26 septembre : Manuel Domínguez Campos « Desperdicios ». Zafra (province de Badajoz). Parrain, « Leoncillo ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

1837 

 Bernardo Gaviño. Montevideo (Uruguay). Parrain, « Desperdicios ». Alternative non valide en Espagne.

1839 

 18 avril : Juan Pastor « El Barbero ». Madrid. Parrain, « Leoncillo ».

1840 

 27 avril : Francisco Arjona Herrera « Cúchares ». Madrid, aux côtés de « El Barbero ». Pas de « cession des trastos ». Il prendra par la suite une alternative avec « cession des trastos » le , toujours à Madrid. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date de cette seconde alternative.

 18 mai : Pedro Mulas « El Fraile ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 27 septembre : Juan Martín « La Santera ». Séville. Parrain, « El Barbero ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de celle prise à Madrid le .

1841 

 28 juin : Francisco de los Santos. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1842 

 27 mars : Manuel Díaz Cantoral « El Lavi ». Cadix. Parrain, « Paquiro » ; témoin, Gaspar Cantoral. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de sa présentation à Madrid le 17 avril suivant.

 3 avril : Juan Yust. Madrid, aux côtés de « Rigores », face à trois taureaux de la ganadería de Gaviria, un de celle de José Pinto et deux de celle de Francisco Paredes. Pas de « cession des trastos ».

 27 avril : Francisco Arjona Herrera « Cúchares ». Madrid, aux côtés de « El Barbero », face à des taureaux des ganaderías du duc de Veragua et de Manuela de la Dehesa. Pas de « cession des trastos ».

 26 août : José Redondo « El Chiclanero » ». Bilbao (province de Biscaye). Parrain, « Paquiro » ; taureaux de la ganadería du marquis de Casa Gaviria

1843 

 17 avril : Manuel Díaz Cantoral « El Lavi ». Madrid, aux côtés de « El Barbero » et de Francisco Ezpeleta, face à des taureaux des ganaderías de Gaviria et de Juan Sandoval. Pas de « cession des trastos ». Il avait auparavant pris une alternative le  à Cadix ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de son alternative gitane, mais de sa présentation à Madrid.

 5 juin : Isidro Santiago Llano « Barragán ». Madrid, aux côtés de « Noteveas » et Francisco de los Santos. Pas de « cession des trastos ».

 10 septembre : Juan Martín « La Santera ». Madrid. Parrain, « El Barbero ». Il avait auparavant pris une alternative à Séville le  ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de son alternative madrilène.

 17 septembre : Gaspar Díaz Cantoral « Lavi ». Madrid, aux côtés de « Cúchares », son frère Manuel Díaz Cantoral « El Lavi » et « La Santera », face à des taureaux des ganaderías de Gaviria, Díaz Hidalgo, Castrillón et Antonio Palacio. Pas de « cession des trastos ». Il avait auparavant pris une alternative le 1er septembre 1839 à Séville ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de son alternative sévillane, mais de sa présentation à Madrid.

 Date inconnue : Antonio del Río. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1845 

 28 décembre : Pedro Parraga. Madrid, aux côtés de « Noteveas » et de « El Salamanquíno » ; taureaux des ganaderías de Pedro Nautet et de Martínez Enrile. Pas de « cession des trastos ».

1846 

 13 avril : Juan Lucas. Madrid. Parrain, « El Chiclanero » ; témoin, « El Lavi ».

 5 juillet : Julián Casas del Guijo « El Salamanquíno ». Madrid aux côtés de « Noteveas ». Pas de « cession des trastos».

 27 septembre : Manuel Jiménez Meléndez « El Cano ». Séville. Parrain, « Paquiro ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de celle prise à Madrid le .

1847 

 20 septembre : Manuel Trigo. Madrid, aux côtés de « El Salamanquíno ». Pas de « cession des trastos ».
 Date inconnue : Julián Casas del Guijo « El Salamanquino ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1848 

 24 avril : Antonio Luque « Cámara ». Madrid. Parrain, « Cúchares ».

 31 juillet : Manuel Jiménez Meléndez « El Cano ». Madrid. Parrain, « Cámara » ; témoin, « El Salamanquíno ». Il avait auparavant pris une alternative le  à Séville ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de celle madrilène.

 12 novembre : Cayetano Sanz. Madrid, aux côtés de « El Salamanquíno ». Pas de « cession des trastos ».

1849 

 17 septembre : Manuel Arjona Herrera. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1850 

 12 août : José Dámaso Rodríguez y Rodríguez « Pepete ». Séville. Parrain Juan Lucas. Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

1851 

 7 juillet : Juan de Dios Domínguez « El Isleño ». Madrid. Parrain, Cayetano Sanz ; taureaux de la ganadería de Díaz Hidalgo.

1852 

 Gonzalo Mora. Ronda (province de Malaga). Parrain, Francisco Espetela ; témoin, « El Lavi ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative rondeña, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

1853 

 15 mars : José Vázquez « Parreta ». Madrid. Parrain, « Noteveas ».

 27 juin : José Dámaso Rodríguez y Rodríguez « Pepete ». Madrid. Parrain, Cayetano Sanz. Il avait auparavant pris une alternative le  à Séville ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative sévillane, mais de celle madrilène.

 10 octobre : Manuel Domínguez Campos « Desperdicios ». Madrid. Parrain, « El Salamanquíno » ; témoins, Cayetano Sanz et « El Lavi » ; taureaux de la ganadería de Vicente Martínez. Il avait auparavant pris une alternative le  à Zafra (province de Badajoz) ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette première alternative, mais de celle madrilène.

 30 octobre : Antonio Sánchez « El Tato ». Madrid. Parrain, « Cúchares » ; témoins, Cayetano Sanz, Manuel Arjona Guillén et « Regatero » ; taureaux de la ganadería de Gaspar Muñoz.

1854 

 21 août : José Muñoz Benavente « Pucheta » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Morenillo » ; taureaux de la ganadería du marquis de la Conquista.

1856 

 31 mars : Gonzalo Mora. Madrid. Parrain, « El Tato ». Il avait auparavant pris une alternative en 1852 à Ronda (province de Malaga) ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative rondeña, mais de celle madrilène.

 22 juin : Juan Domínguez Díaz de Mendívil y Belacortu « Domingo Mendívil ». Madrid. Parrain, « Desperdicios » ; témoin, « El Lavi » ; taureaux de la ganadería de Justo Hernández..

 24 juin : Antonio Gil. Madrid. Parrain, « Desperdicios ».

 3 août : José María Ponce et José Carmona Luque « El Panadero ». Madrid. Quatre taureaux de Justo Hernández avaient été combattus par « El Salamanquíno » et José María Ponce ; quatre autres de Gaspar Muñoz avaient été combattus par « Desperdicios » et « El Panadero ». Pas de « cession des trastos » dans les deux cas. Le , José María Ponce prendra une seconde alternative à Séville.

1857 

 15 juin : José Manzano Pelayo « El Nili ». Grenade. Parrain, « El Gordito ».

 7 juillet : Francisco Martín « El Corneta ». Pampelune (Navarre). Parrain, « El Salamanquíno ».

1858 

 4 avril : Manuel Carmona Luque « El Panadero ». Séville. Parrain, Juan Lucas ; témoins, « Desperdicios » et « El Nili » ; taureaux de la ganadería du marquis de Saltillo. (La « cession des trastos » fut en réalité faite par « Desperdicios », Juan Lucas ayant été blessé par le premier taureau.)

 11 juillet : Ángel López « Regatero ». Madrid. Parrain, Cayetano Sanz ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

1859 

 7 août : Ángel Custodio Valdés Franco « El Maestro » (Péruvien). Lima (Pérou), aux côtés de Antonio Marín et José Ortega ; taureaux de la ganadería de Bartolomé Muñoz. Pas de « cession des trastos ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 2 octobre : José María Ponce (Espagnol). Séville. Parrain, « Desperdicios » ; témoin, José Carmona « El Panadero ». Le , il avait pris une première alternative à Madrid.

1860 

 24 septembre : José Antonio Suárez (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Salamanquíno » ; taureaux de la ganadería de Agustín Salido.

1862 

 8 juin : Antonio Carmona y Luque « El Gordito » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, son frère José Carmona « El Panadero ».

 20 juillet : Antonio Luque « Cúchares de Córdoba » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Cúchares » ; taureaux de la ganadería de Agustín Salido.

 31 août : Manuel Fuentes Rodríguez « Bocanegra » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain « Desperdicios » ; témoin, Jacinto Machío ; taureaux de la ganadería du marquis de Tamarón.

1864 

 3 avril : Jacinto Machío (Espagnol). Cadix (Espagne). Parrain, « Desperdicios ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

 12 juin : Peroy  (Pedro Aixelá y Torner)  (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « El Salamanquíno » ; témoin, José Antonio Suárez ; taureaux de la ganadería du marquis de la Conquista.

 13 juin : Vicente García « Villaverde » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Cúchares » ; taureaux de la ganadería de Miura. Il participera ensuite à diverses novilladas, perdant ainsi son titre de matador ; il prendra une nouvelle alternative le  à Madrid.

1865 

 29 septembre : Rafael Molina Sánchez « Lagartijo » (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Antonio Carmona y Luque « El Gordito » ; taureaux de la Veuve de Ontiveros.

1867 

 18 mai : Francisco Arjona Reyes « Currito » (Espagnol). Madrid. Parrain, son père « Cúchares ».

 27 octobre : Salvador Sánchez Povedano « Frascuelo » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Cúchares » ; témoin, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Manuel Bañuelos.

1868 

 28 juin : Vicente García « Villaverde » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Salamanquíno » ; taureaux de la ganadería de Justo Hernández. Il avait pris une première alternative le  à Madrid, mais ayant participé par la suite à des novilladas, il avait perdu son titre de matador.

 24 septembre : José Lara Jiménez « Chicorro » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « El Gordito ». Compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative barcelonaise, mais de celle qu’il prendra à Madrid le .

1869 

 2 mai : José Giráldez y Díaz « Jaqueta » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gordito » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Pérez de la Concha. Après s’être retiré en 1874, il fera une nouvelle carrière de novillero à partir de 1877 et prendra une nouvelle alternative le 30 septembre de la même année à Séville.

 30 mai : José Cineo « El Cirineo » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gordito ».

 11 juillet : José Lara Jiménez « Chicorro » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Salamanquíno » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua. Il avait auparavant pris une alternative à Barcelone (Espagne) le  ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative barcelonaise, mais de celle madrilène.

 24 octobre : Agustín Perera (Espagnol). Madrid. Parrain « Frascuelo » ; témoin Jacinto Machío ; taureaux des ganaderías de Aleas de Taviel de Andrade, celui de la cérémonie étant de Aleas.

1870 

 10 juillet : Jacinto Machío (Espagnol). Madrid. Parrain, Cayetano Sanz ; témoin, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha. Il avait auparavant pris une alternative à Cadix (Espagne) le  ; compte tenu des pratiques coutumières de l’époque, son ancienneté date, non de cette alternative gaditane, mais de celle madrilène.

1871 

 José Negrón (Espagnol). Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1872 

 21 juillet : Manuel Hilario Hermosilla Llanera « El Cirineo » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Bocanegra » ; témoin, Antonio Fuentes Rodríguez ; taureaux de la ganadería de Bermúdez Reina.

 8 septembre : Francisco Díez « Paco de Oro » (Espagnol). Madrid. Parrain, Cayetano Sanz ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 13 octobre : Ángel Fernández « Valdemoro » (Espagnol). Madrid. Parrain, Cayetano Sanz ; taureaux de la ganadería de Dolorés Monje, viuda de Murube.

1874 

 12 mai : Manuel Hermosilla (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo » ; taureaux de la ganadería de Miura.

 6 septembre : Gerardo Caballero (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 24 septembre : José Sánchez del Campo « Cara Ancha » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Desperdicios » ; témoin, « Bocanegra » ; taureaux de la ganadería de José Antonio Adalid.

1875 

 28 mars : Hipólito Sánchez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Frascuelo ».

1876 

 16 avril : Fernando Gómez García « El Gallo » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain « Bocanegra ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle dans les mêmes arènes le .

 15 octobre : Felipe García (Espagnol). Madrid. Parrain, Manuel Carmona « El Panadero » ; taureaux de la ganadería de Juan Bertólez.

 22 octobre : Ángel Pastor (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo » ; témoins, « Frascuelo » et « Chicorro » ; deux taureaux de la ganadería de Miura, deux de celle de Rafael Laffitte et deux de celle du marquis de Saltillo, celui de la cérémonie étant de Miura.

1877 

 20 mai : Antonio Fernández « El Barrero » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, José Cineo « El Cirineo » ; taureaux de la ganadería de Francisco Posada.

 30 septembre : José Giráldez y Díaz « Jaqueta » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Lagartijo » ; témoin, « Chicorro » ; taureaux de la ganadería de Francisca Velázquez. Il avait pris une première alternative le  à Séville (Espagne) ; après s’être retiré en 1874, il avait fait une nouvelle carrière de novillero à partir de 1877.

 7 octobre : Fernando Gómez García « El Gallo » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Jaqueta ». Il avait pris une première alternative dans les mêmes arènes le , alternative à laquelle il avait par la suite renoncé.

1878 

 23 avril : José Martín « La Santera » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gordito ».

 14 septembre : Juan Ruiz Vargas « Lagartija » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Bocanegra ».

1879 

 13 avril : Ponciano Díaz (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Bernardo Gaviño. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 5 septembre :  Manuel Molina (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, son frère Rafael Molina Sánchez « Lagartijo » ; témoin, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Antonio Hernández.

1882 

 28 septembre : Diego Prieto Barrera « Cuatrodedos » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Currito » ; témoin, « Cara Ancha » ; taureaux de la ganadería de Laffitte.

1883 

 2 septembre : Ángel Custodio Valdés Franco « El Maestro » (Péruvien). Madrid. Parrain, « Valdemoro » ; taureaux de la ganadería de Bartolomé Muñoz. Il avait pris une alternative, sans « cession des trastos », le  à Lima (Pérou), alternative non valide en Espagne.

 11 octobre : Francisco Sánchez « Paco Frascuelo » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo » ; taureaux de la ganadería de Laffitte.

 14 octobre : Valentín Martín Lorenzo (Espagnol). Madrid. Parrain, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

1884 

 13 avril : Luis Mazzantini (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Frascuelo » ; taureaux de la ganadería de Adalid.

1885 

 14 mai : Gabriel López Portal « Mateíto » (Espagnol) et Antonio Ortega Ramírez « El Marinero » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Bocanegra » ; témoin, « El Gallo » ; taureaux des ganaderías de Rafael Laffitte et Anastasio Martín, ceux des cérémonies étant de Rafael Laffitte.

 13 septembre : Manuel García Cuesta « El Espartero » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gordito » ; taureaux de la ganadería du marquis de Saltillo. Ayant par la suite participé à une novillada à Zalamea la Real (Espagne, province de Huelva), et ayant donc perdu son titre de « matador de toros », il prendra une seconde alternative le 11 octobre suivant.

 11 octobre : Manuel García Cuesta « El Espartero » (Espagnol). (Lieu inconnu). Parrain, « El Gordito ». Il avait pris une première alternative le 13 septembre précédent, mais avait par la suite participé à une novillada à Zalamea la Real (Espagne, province de Huelva) et avait donc perdu son titre de « matador de toros ».

1886 

 3 janvier : Joaquín Sans y Almenar « Punteret » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Luis Mazzantini ; témoin « El Espartero » ; taureaux de la ganadería de Saltillo. Il prendra une seconde alternative le 23 mai suivant à Valence (Espagne).

 23 mai : Joaquín Sans y Almenar « Punteret » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain « Lagartijo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Fernández de Heredia. Il avait pris une première alternative le 3 janvier précédent à Séville (Espagne).

1887 

 22 mai : José Centeno (Espagnol). Madrid. Parrain, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Agustín Solís.

 29 septembre : Rafael Guerra Bejarano « Guerrita » (Espagnol). Madrid. Parrain « Lagartijo » ; taureaux de la ganadería de Gallardo.

1888 

 14 octobre :
 Leandro Sánchez de León « Cacheta » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Solís.
 Julio Aparici y Pascual « Fabrilo » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gordito » ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

1889 

 7 juillet : Enrique Santos « Tortero » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Frascuelo » ; témoin, Ángel Pastor ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 15 septembre : Carlos Borrego « Zocato » (Espagnol). Madrid. Parrain, Ángel Pastor ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

 24 septembre : Tomás Parrondo « El Manchao » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « El Gallo ».

 29 septembre : Rafael Bejarano Carrasco « Torerito » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo » ; témoins, « Frascuelo » et « Tortero » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 17 octobre : Ponciano Díaz (Mexicain). Madrid. Parrain, « Frascuelo » ; témoin, « Guerrita » ; trois taureaux de la ganadería du duc de Veragua et trois de celle de Orozco. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla).

1890 

 12 mai : Antonio Moreno Fernández « Lagartijillo » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Frascuelo » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 22 mai : Juan Jiménez Ripoll « El Ecijano » (Espagnol). Madrid. Parrain « Guerrita » ; taureaux de la ganadería de Torres Díaz de la Cortina.

 10 août : Francisco Jiménez « Rebujina » (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Lagartijo ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Aranjuez (Espagne, province de Madrid).

 12 octobre : Antonio Arana Carmona « Jarana » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Miura.

 30 novembre : Enrique Vargas González « Minuto » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de José Antonio Adalid.

1891 

 27 août : Francisco Bonar « Bonarillo » (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Mazzantini ; taureaux de la ganadería de Benjumea.

 30 août : José Rodríguez Davié « Pepete » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain Luis Mazzantini ; témoin, « Jarana » ; taureaux de la ganadería de Benjumea. 

 16 septembre : Antonio Reverte (Espagnol). Madrid. Parrain, « Guerrita » ; taureaux de la ganadería du marquis de Saltillo.

1892 

 21 septembre : Joaquín Navarro « Quinito » (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Cara Ancha » ; taureaux de la ganadería du marquis de los Castellanos.

 28 septembre : Francisco Carrillo (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Il prendra une seconde alternative le  à La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix).

 Date inconnue : José Marrero Bez « Cheche » (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León).

1893 

 2 avril : Francisco González « Faíco » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Torerito » ; témoin, « Jarana » ; taureaux de la ganadería du comte de Espoz y Mina.

 11 mai : Antonio Escobar Mellado « El Bolo » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Minuto » ; taureaux de la ganadería du comte de la Patilla.

 30 mai : Francisco Jiménez « Rebujina » (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Gabriel López Portal « Mateíto ». Il avait pris une première alternative le  à San Fernando (Espagne, province de Cadix), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 22 août : Manuel Nieto « Gorete » (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, Luis Mazzantini. Il renonça immédiatement à cette alternative, puis en prit une nouvelle le  à Badajoz (Espagne).

 17 septembre : Antonio Fuentes (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de José Clemente.

 29 septembre : Emilio Torres Reina « Bombita » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Espartero » ; témoin, « Guerrita » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 30 septembre : Miguel Báez Quintero « Litri » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Bonarillo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Hálcon.

1894 

 18 novembre : Félix Robert (Français). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Conradi. Il est le premier français à prendre l’alternative.

1895 

 21 avril : Juan Gómez de Lesca (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain « Guerrita » ; taureaux de la ganadería de Benjumea.

 5 septembre : Antonio de Dios y Moreno « Conejito » (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Guerrita » ; taureaux de la ganadería de Orozco.

 7 septembre : Francisco Gavira (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « Lagartijo » ; témoin, Luis Mazzantini ; taureaux de la ganadería de Palha.

 9 septembre : Cándido Martínez Pingarrón « El Mancheguito » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Fabrilo ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Albacete (Espagne).

 22 septembre : José García Rodríguez « El Algabeño » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Bombita » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 29 septembre : Nicanor Villa y Arilla « Villita » (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, « Bombita » ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría.

1896 

 1er novembre : Joaquín Hernández Castro « Parrao » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Reverte ; témoin, « Villita » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

1897 

 25 juillet : Eduardo Leal Casado « Llaverito » (Espagnol). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, « Cuatrodedos ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une seconde, également non valide en Espagne le  à Morelia (Mexique, État de Michoacán) ; il en prendra une valide le  à San Martín de Valdeiglesias (Espagne, province de Madrid).

 16 août : Manuel Nieto « Gorete » (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Antonio Reverte ; témoin, « Quinito » ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero. Il avait pris une première alternative le  à Antequera (Espagne, province de Malaga), à laquelle il avait immédiatement renoncé.

 19 septembre : Ángel García de la Flor « Padilla » (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, « Bonarillo » ; taureaux de la ganadería de Miura.

 25 octobre : Cayetano Leal Casado « Pepe-Hillo » (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, Antonio Fuentes ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría.

 31 octobre : Antonio Guerrero Román « Guerrerito » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, « Lagartijillo » ; taureaux de la ganadería de José Clemente.

1898 

 5 mai : Eduardo Leal Casado « Llaverito » (Espagnol). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, « El Bolo ». Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Monterrey (Mexique, État de Nuevo León) ; après cette seconde alternative, également non valide en Espagne, il en prendra une valide le  à San Martín de Valdeiglesias (Espagne, province de Madrid).

 28 octobre : Domingo del Campo y Álvarez « Dominguín » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Torerito » ; témoins, « Lagartijillo » et « Bombita » ; taureaux de la ganadería d’Ibarra.

1899 

 2 avril : Antonio Montes (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain Antonio Fuentes ; témoin « Bombita » ; taureaux de la ganadería d'Otaolaurruchi.

 17 août : Félix Velasco (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, « Torerito » ; taureaux de la ganadería de Aleas.

 24 septembre : Ricardo Torres Reina « Bombita » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Algabeño » ; témoin, Domingo del Campo y Álvarez « Dominguín » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 29 octobre : Manuel Lara Reyes « El Jerezano » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain son oncle « Chicorro » ; témoin « Parrao » ; taureaux de la ganadería de Filiberto Mira.

1900 

 3 juin : Diego Olivé Rodas « Morenito de Algeciras » (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Quinito ». Il renonça par la suite à cette alternative, puis en prit une nouvelle le  à Barcelone (Espagne).

 22 juillet : José Rodríguez Sánchez « Bebe Chico » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Minuto » ; taureaux de la ganadería de Basilio Peñalver. Cette corrida devait être un mano a mano, mais le parrain ayant été blessé par son premier taureau, le récipendiaire dut seul affronter les six.

 29 juillet : José Luis Villegas « Potoco » (Espagnol). Cadix (Espagne). Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, Antonio Montes ; taureaux de la ganadería de Peñalver.

 12 août : Bartolomé Jiménez Najar « Murcia » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, « Lagartijillo » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 3 septembre : Juan Antonio Cervera (Espagnol). Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Joaquín Navarro « Quinito » ; taureaux de la ganadería de Flores.

 8 septembre : Antonio Olmedo Vázquez « Valentín » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Luis Mazzantini ; témoin, « Quinito » ; taureaux de la ganadería de Esteban Hernández.

 10 septembre : Cándido Martínez Pingarrón « El Mancheguito » (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Antonio Fuentes ; taureaux de la ganadería de Ibarra. Il avait pris une première alternative le  à Alicante (Espagne), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 16 septembre : Rafael González Madrid « Machaquito » (Espagnol) et Rafael Molina Martínez « Lagartijo Chico » (Espagnol). Madrid. Parrain de « Machaquito »,« Bombita » ; parrain de « Lagartijo Chico », Luis Mazzantini ; taureaux du duc de Veragua. 

 30 décembre : José Rovirosa (Espagnol). Mexico. Parrain, « Villita » ; témoin, « Valentín » ; taureaux de la ganadería de San Diego de los Padres. Alternative non valide en Espagne.

 Date inconnue : Arcadio Ramírez « Reverte Mexicano » (Mexicain). Tlaquepaque (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Manuel Hermosilla ; taureaux de la ganadería de Atenco. Alternative non valide en Espagne. Il en prendra une seconde, elle aussi non valide en Espagne, le  à Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla).

Notes et références

Sources en ligne 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi 

Chronologie des alternatives 19